Zarizyno (russisch ) bezeichnet:

 Zarizyno (Moskau), einen Stadtteil (Rajon) im Südlichen Verwaltungsbezirk der Stadt Moskau
 Zarizyno (Metro Moskau), eine Station der Samoskworezkaja-Linie der Moskauer Metro im gleichnamigen Stadtteil
 Zarizyno-Park, ein unter Katharina der Großen errichtetes Lustschloss mit Park im Süden von Moskau